Camila O'Gorman (1828-1848), membre de la haute société argentine du  qui fut l’héroïne d’un énorme scandale ;
Dean O'Gorman (1976-), acteur néo-zélandais ;
 Ferdinand O'Gorman (1825-1900), propriétaire terrien français, rentier et défenseur de la foi catholique.
Juan O'Gorman (Coyoacán,  - ), peintre et architecte mexicain.
Francis O'Gorman, professeur de littérature victorienne
Victoire Martin O'Gorman (1743-1815), colonel d'infanterie, ancien capitaine de milices de Saint-Domingue et commandant du régiment des chasseurs royaux, député de Saint-Domingue aux États généraux de 1789

Homonymie de patronyme